Luisa Carolina Alberta di Sassonia-Coburgo-Gotha (1848-1939), figlia della regina Vittoria del Regno Unito e del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, per matrimonio Duchessa di Argyll;
Luisa Vittoria Alessandra Dagmar di Sassonia-Coburgo-Gotha (1867-1931), figlia di re Edoardo VII del Regno Unito, Principessa Reale e, per matrimonio, Duchessa di Fife;
Luisa d'Asburgo-Toscana (1870-1947), figlia del granduca Ferdinando IV di Toscana e della sua seconda moglie Alice di Borbone-Parma. Principessa di Toscana, Boemia e Ungheria, arciduchessa d'Austria e principessa di Sassonia.